Соревнования в санном спорте среди мужчин на двухместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 14 февраля. Местом проведения соревнований стал центр санных видов спорта «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. В соревновании приняли участие 40 спортсменов из 13 стран. Каждая страна могла быть представлена максимум 2 парами.

Действующими олимпийскими чемпионами в соревнованиях двоек являлись немецкие саночники Тобиас Арльт и Тобиас Вендль.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIS)